Poll o pollet, ocell jove, vegeu: ocell i gallina
 Poll, ordre d'insectes de la infraclasse dels neòpters, vegeu Ftiràpters
 Poll o pollancre
 Max Poll, ictiòleg
 Poll da Silva (Saint-Esprit, Baiona, 1834 - Clermont, 1875), compositor francès